Музей боевой славы — специфичное для СССР музейное образование, получившее наибольшее распространение во время и после Великой Отечественной войны. Подобные музеи могут существовать как крупные образования на уровне города или региона, так и на уровне воинских подразделений (рот, частей и т. п.), а также в учебных или других общественных заведениях (заводах, предприятиях и пр.).

Некоторые музеи боевой славы:

 Музей боевой славы (Киев)
 Музей боевой славы (Махачкала)
 Музей боевой славы (Коломна)
 Музей боевой славы (Омск)
 Музей боевой славы (Полоцк)
 Музей боевой славы (Уфа)
 Музей боевой славы (Саранск)
 Музей боевой славы (Саратов)
 Музей боевой славы (Снежное)
 Музей боевой славы (Сосновый Бор)
 Музей боевой славы (Ярославль)
Музей боевой славы (Пятигорск)

См. также 
 Зал боевой славы

Примечания 

Типы музеев